Il singolare del torneo di tennis Belgian Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Radka Bobková che ha battuto in finale Karin Kschwendt 6-3, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Emanuela Zardo (secondo turno)
 Ann Grossman (secondo turno)
 Sabine Appelmans (secondo turno)

 Wiltrud Probst (secondo turno)
 Karin Kschwendt (finale)
 Veronika Martinek (primo turno)
 Nadin Ercegovic (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belgian Open 1993